La A1 Ethniki 2010-11 fue la edición número 71 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 4 de octubre de 2010 y los playoffs acabaron el 8 de junio de 2011. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El AEK B.C. y el Iraklis BC descendieron a la A2 Ethniki, mientras que el Panellinios Atenas lo hacía también por problemas económicos.

El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su trigésimo segundo título, derrotando en la final al Olympiacos B.C. en cuatro partidos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2010-11 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2010-11 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2010
Baloncesto en 2011